Die Liste der bemannten Raumflüge führt alle 350 bemannten Flüge auf, die bis Anfang Dezember 2022 von der Erde starteten und nach Definition der FAI die Grenze zum Weltraum überschritten, das heißt die Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe. 337 davon erreichten eine Erdumlaufbahn, die übrigen dreizehn verliefen suborbital.

Von den aufgelisteten Flügen wurden 156 von der Sowjetunion oder Russland, 167 von den Vereinigten Staaten, 10 von der Volksrepublik China und 17 von den US-Unternehmen SpaceX, Virgin Galactic und Blue Origin durchgeführt. Die sowjetischen beziehungsweise russischen bemannten Raumschiffe waren im Durchschnitt mit rund 2,6 Personen besetzt,  die US-amerikanischen mit rund 5,2. Der hohe Wert in den USA kommt dadurch zustande, dass im Space Shuttle bis zu acht Menschen flogen, in den Sojus-Raumschiffen dagegen nur maximal drei. Insgesamt drei Raumflüge (zwei sowjetische und ein US-amerikanischer) hatten einen tödlichen Ausgang, wobei elf Besatzungsmitglieder (vier Sowjetbürger, sechs US-Amerikaner und ein Israeli) ums Leben kamen.

Legende 
Farbgebung

Anmerkungen
fett = orbitaler Raumflug
† = tödliches Unglück während des Fluges

Die Spalte Besatzung gibt die Anzahl der Raumfahrer bei dieser Mission an. Sind dort zwei Zahlen angegeben, so fand ein Mannschaftsaustausch mit einem anderen Raumschiff oder einer Raumstation statt. Die erste Zahl gibt dabei die Anzahl der Raumfahrer beim Start, die zweite die bei der Landung an.

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

2020er

Geplante Flüge 
Es sind zahlreiche bemannte staatliche und touristische Raumflüge geplant. Einige davon sind in den folgenden Listen aufgeführt:
 Liste der geplanten ISS-Missionen
 Liste der geplanten Sojus-Missionen
 Liste der geplanten Dragon-2-Missionen
 Liste der Starliner-Missionen
 Liste der Shenzhou-Missionen
 Liste der geplanten SLS-Starts
 Liste der orbitalen Weltraumtouristen

Die Zeitleiste der Erkundung des Weltraums nennt darüber hinaus geplante bemannte Erstflüge der Raumschiffe Starship (USA), Gaganyaan (Indien) und Orel (Russland) sowie angestrebte bemannte Marsmissionen.

Siehe auch 
 Rekorde der bemannten Raumfahrt
 Liste bemannter Missionen zur Raumstation Saljut 6
 Liste bemannter Missionen zur Raumstation Saljut 7
 Liste bemannter Missionen zur Raumstation Mir
 Liste der bemannten Missionen zur Internationalen Raumstation
 Liste der Space-Shuttle-Missionen
 Liste der Sojus-Missionen

Fußnoten und Einzelnachweise 

!Raumfahrtmissionen
Raumfahrtmissionen